Francisco Aznar puede hacer referencia a:
 Francisco Aznar y García (c. 1831-1911), pintor español.
 Francisco Aznar Sanjurjo (1879-1952), arquitecto español.